Modran est un toponyme qui peut désigner :
Modran, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Bijeljina et dans la République serbe de Bosnie ;
Modran, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Derventa et dans la République serbe de Bosnie.